

Geografia
 Ist – nome croato dell'isola di Isto (Croazia)

Sigle 
 IS Tighennif
 Indian Standard Time – fuso orario UTC+5:30
 Icelandic Standards

Codici 
 IST – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Istanbul-Atatürk (Turchia)
 ist – codice ISO 639-3 della lingua istriota

Religione 
 I.S.T. – sigla adottata dall'istituto di diritto pontificio delle Religiose trinitarie scalze